Hill Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hill Island (ö i Antarktis),

Falklandsöarna 

 Hill Island (ö i Falklandsöarna),

Kanada 

 Hill Island, Ontario, ö, 
 Hill Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar